A Night at the Opera ():

 «Ночь в опере» () — американский фильм режиссёра Сэма Вуда, вышедший в 1935 году.
 A Night at the Opera — музыкальный альбом группы Queen, 1975 год.
 A Night at the Opera — музыкальный альбом группы Blind Guardian, 2002 год.